Камнемёт:
 Камнемёт — просторечное название древних метательных машин.
 Камнемёт — род артиллерийского орудия появившийся почти одновременно с бомбардами в XIV веке, и продержавшийся до начала XIX века.
 Камнемёт или камнемётный фугас — правильно зарытое в землю взрывчатое вещество (ВВ) и уложенные камни и иные поражающие элементы, для производства направленного взрыва, в сторону врага.